Сет може да се отнася до:

 Сет, древноегипетски бог.
 Сет, отделна игра в спорта тенис.
 Сет, град във Франция.
 Сет, вид игра на карти.
 Сет, поредица от тракове, смесени от диджей

Вижте също 
 Сит – трети син на Адам и Ева

Лични имена